Caulfield ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard G. Caulfield (1828–1887), US-amerikanischer Politiker
 Brian Caulfield (* 1948), kanadischer Kugelstoßer
 Emma Caulfield (* 1973), US-amerikanische Schauspielerin
 Genevieve Caulfield (1888–1972), US-amerikanische Lehrerin 
 Henry S. Caulfield (1873–1966), US-amerikanischer Politiker
 Joan Caulfield (1922–1991), US-amerikanisches Photomodell und Schauspielerin
 Maxwell Caulfield (* 1959), britischer Schauspieler
 Michael Caulfield, australischer Autor und Regisseur
 Patrick Caulfield (1936–2005), britischer Maler, Illustrator und Pop-Art-Künstler

Caulfield bezeichnet außerdem:

 Caulfield (Victoria) im Bundesstaat Victoria, Australien
 Caulfield (norw. Alt annet enn pensum), Jugendroman von Harald Rosenløw Eeg
 Holden Caulfield, Hauptperson im Roman „Der Fänger im Roggen“
 Maxine Caulfield, Hauptperson im Computerspiel „Life Is Strange“

Siehe auch:
 Caulfeild-Gletscher im Grahamland, Antarktika